Mambawakale — род базальных псевдозухий, известных по ископаемым остаткам из среднетриасовых (анизийских?) отложений формации Манда на юго-западе Танзании. Включает единственный вид — Mambawakale ruhuhu.

История открытия 

Ископаемые остатки Mambawakale были обнаружены в 1963 году, во время экспедиции Лондонского Музея естествознания и Лондонского университета на территорию нынешних Танзании и Замбии, в которой также принимали исследователи из Уганды, ЮАР и Эдинбурга. Экспедиция в значительной мере опиралась на поддержку местных жителей, принимавших участие в раскопках, но оставшихся неназванными в полевых заметках. Обнаруженные в 1963 году окаменелости, в том числе и материал Mambawakale, хранятся в Музее естествознания. 

В своём обзоре результатов экспедиции Дж. Аттридж и соавторы (1964) сообщили об обнаружении крупного черепа и челюстей, похожих на крокодильи. В 1967 году палеонтолог , участвовавший в экспедиции, приписал остатки новому виду и роду Pallisteria angustimentum, выделенному в собственное семейство Pallisteriidae. Родовое название было дано в честь геолога и друга Чарига Джона Уивера Паллистера (); видовое происходит от  — «узкий», и  — «подбородок». Данный биномен является nomen nudum, поскольку его описание никогда не было опубликовано должным образом.

Род и вид Mambawakale ruhuhu были научно описаны Ричардом Батлером и соавторами в 2022 году, заменив невалидное название . Родовое название происходит от  («крокодил») и  («древний»). Видовое название относится к бассейну реки Рухуху, где был обнаружен материал.

Известный материал 
Голотип и единственный известный образец (NHMUK R36620) представлен неполным черепом, включающим предчелюстные кости, верхнечелюстные кости, сошники, нёбные кости, , эктоптеригоиды и фрагменты скуловых костей и базиптеригоида, ассоциированные с частями нижней челюсти (hemimandibles), подъязычными костями и изолированными зубами верхней челюсти или зубной кости. Эти черепные остатки ассоциированы с неполным посткраниальным скелетом: интерцентром атланта, неполными эпистрофеем и третьим шейным позвонком, практически полной левой кистью и дополнительными плохо сохранившимися фрагментами. Длина черепа превышает 75 см.

Филогения 

Филогенетический анализ Батлера и соавторов (2022) восстановил Mambawakale в кладе , в  с двумя другими псевдозухиями из формации Манда (, ), Poposauroidea и Loricata.

Примечания 

†
Вымершие пресмыкающиеся
Пресмыкающиеся триасового периода

Фоссилии, описанные в 2022 году
Фоссилии из триасовых отложений Танзании